Pindobaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pindobaçu (ort), Bahia, 
 Pindobaçu (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar